Александр Владимирович Романчук: Романчук, Александр Владимирович (род. 1984) — украинский футболист.
 Романчук, Александр Владимирович (род. 1959) — российский военачальник, начальник ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ».